Tampico, mexikói város

 Amerikai Egyesült Államok
 Tampico (Illinois)
 Tampico (Indiana)
 Tampico (Ohio)
 Tampico (Washington)

Zene
 Tampico, June Christy-dal